Bureau (castellanizado como Buró) puede referirse a:
 Vocablo francés o inglés utilizado para denominar muchas instituciones cuya denominación en español puede ser traducible como oficina (por ejemplo, el FBI, el Politburó, el Deuxième Bureau, etc.)
 Escritorio, un tipo de mueble.
 Bureau du Roi, un mueble histórico de Luis XV.

Topónimo
 Condado de Bureau, en Illinois (Estados Unidos).

Apellido
 Allyre Bureau (1810-1859), político y músico francés.
 Bernard Bureau, futbolista francés.
 Domingo Bureau (1834-1903), empresario y político mexicano.
 Florent-Joseph Bureau (1906-1999), matemático belga.
 Jean Bureau (~1390-1463), Grand-Maître de l'Artillerie du Roi.
 Gaspard Bureau (?-1469), seigneur de Villemomble, hermano del anterior.
 Georges Bureau (1870-1940), político francés.
 Jacques Bureau
 Jérôme Bureau (1956- ), periodista deportivo de L'Équipe.
 Joseph-Napoléon Bureau (1827-1897), abogado canadiense.
 Louis Bureau (1847-1936), zoólogo francés.
 Édouard Bureau (1830-1918), médico y botánico francés, hermano del anterior.
 Luc Bureau (1935- ), escritor canadiense.
 Marc Bureau
 Stéphan Bureau (1964- ), periodista canadiense.

Botánica
 La abreviatura botánica de Louis Édouard Bureau.

Galicismos